Норакерт () — села у Вірменії:

 Норакерт (Армавір) — у марзі (області) Армавір.
 Норакерт (Ґегаркунік) — у марзі Ґегаркунік.